JDH steht für:

 Flughafen Jodhpur in Indien (IATA-Code) 
 Handwerksjunioren

Abkürzung